— тактическая ролевая игра для Nintendo 3DS, разработанная совместно Banpresto и Monolith Soft, и изданная Namco Bandai Games. Сиквел игры Namco × Capcom и часть серии X от Namco. Это первая игра-кроссовер между тремя компаниями, Namco Bandai Games, Capcom и Sega, и третья игра, разработанная совместно Capcom и Namco. Игра была выпущена 11 октября 2012 года в Японии. Выход Project X Zone на территории США, Европы и Австралии состоялся летом 2013 года.

В первую неделю после выхода игры было продано 85 тысяч копий.

Геймплей 

Этапы Project X Zone основаны на многих сериях игр, входящие в этот кроссовер. Каждая команда состоит в основном из двух персонажей, хотя третий персонаж может быть добавлен в качестве помощника по бою. В отличие от Namco × Capcom, персонажи могут свободно перемещаться в пределах карты, без штрафа для доступа к сундукам с сокровищами или разрушаемых объектов перед нападением.

Боевая система называется «Cross Active Battle System», в которой персонаж с помощью нажатия кнопкок в сочетании с аналоговым стиком выполняет до пяти комбо. Дополнительные элементы геймплея включают в себя поддержку атаки, которая позволяет игроку позвать союзника за помощью, и атака «Крест», замораживающая персонажа на месте во время одновременной атаки нескольких персонажей (см. скриншот). Кроме того, игрок может вызвать критические удары, подключив их следующей атаке незадолго до падения на землю противника после первого удара. В качестве очков жизни используется система «Cross Power». Она может заполняться и может быть использована для специальных атак и оборонительных ударов. Совершая атаки с помощью функции «Крест», игрок может заполнить «Cross Power» до 150 %.

Project X Zone имеет в общей сложности 15 слотов для сохранения игры. Присутствует возможность быстрого сохранения файлов.

Персонажи 
Игра насчитывает более 200 персонажей (включая союзников и врагов), включённых в игру.

Оригинальные персонажи 
  — детектив, который является потомком из клана ниндзя. Он находит другую работу, потому что работа детектива не принесла результатов. Когоро является мастером ниндзюцу. Также у него есть скрытые лезвия в подошвах ботинков. Его озвучил Тосихико Сэки.
  — ученица средней школы с горячим темпераментом и немного эгоистичной личностью. С юных лет она тренировалась с монахом, чтобы правильно использовать гигантскую пушку под называнием «Жемчужина Дракона» и пистолет «Фиолетовый Горшок». У неё также есть оружие на своих сапогах, известные как «каблуки Тигра». Её озвучивает Юкари Тамура.
 Драй Беланос ()
 Айнс Веранос ()
 Дуэ Фрабеллум ()

Команды 
Это перечень основных персонажей, объединенных в команду.

Соло 
Это список персонажей в игре, которые могут быть присоединены к команде и выступать в качестве помощников.

Камео 
Персонажи, появляющиеся только в некоторых локациях:
 Айрис из серии Mega Man X. Её озвучил Юко Мидзутани.
 Аура из серии .hack. Её озвучила Маая Сакамото.

Некоторые герои вызывают других персонажей, чтобы выполнить атаку, например Улала может вызвать Oпa-Oпa из Fantasy Zone, Харриера из Space Harrier и Скутера из Alien Storm, а Девилотта — Мобайлсут α и β из Side Arms Hyper Dyne и Блодию из Cyberbots.

Противники 
Ниже приведен список из неиграбельных персонажей, которые появляются в качестве основных врагов на протяжении всей игры.

Разработка 
Идея о создании «кроссовера-мечты» принадлежит разработчикам из Namco Bandai. Позже издательства Capcom и Sega согласились об использовании своих персонажей в новой игре. Project X Zone была впервые показана в тизере на официальном сайте Namco Bandai, а первая информация о новой игре появилась в майском номере журнала Famitsu.

Главную песню игры «Wing Wanderer» () и закрывающую «GALAXY» () исполнила певица Ёко Такахаси. Главный видеоролик был создан студией Trigger.

В октябре 2012 года продюсер серии Tekken Кацухиро Харада на своей странице в Twitter сообщил, что он предлагал компании Namco Bandai выпустить игру за пределами Японии. Он добавил, что студия «ещё не решила, но она будет выпущена, если я продолжу предлагать». В январе 2013 года было объявлено, что в Европе, Северной Америке и Австралии игра будет издана летом того же года.

Саундтрек 

Альбом  был выпущен лейблом Namco Bandai 11 октября 2012 года. В альбом входят песни, взятые из других игр компанией Namco Bandai, Sega и Capcom, а также мелодии, созданные специально для игры Project X Zone. Альбом содержит 44 трека. Кроме того, 31 октября 2012 года был выпущен альбом под названием Wing Wanderer / Yoko Takahashi, куда входят 2 главные темы («Wing Wanderer» и «GALAXY»), исполненные певицей Ёко Такахаси, а также 2 инструментальные версии тем.

Отзывы и продажи 

Журнал Famitsu оценил Project X Zone в 34 балла из 40 возможных. В первую неделю в Японии было продано 85 539 копий игры.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры 2012 года
Компьютерные игры-кроссоверы
Компьютерные игры, изданные Bandai Namco
Игры для Nintendo 3DS
Игры только для Nintendo 3DS
Тактические ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры, разработанные Monolith Soft
Компьютерные игры о ниндзя